Angeloi (Plural zu „Angelos“, griechisch  Ἄγγελος, „Bote“, „Engel“) bezeichnet

 eine Wesenshierarchie aus der Esoterik, siehe Angeloi (Esoterik)
 eine byzantinische Herrscherfamilie, siehe Angeloi (Adelsgeschlecht)